Ursprung kan syfta på:

Anatomi 
 Ursprung (anatomi) – en fästpunkt för en muskel,